Нестор може да се отнася за:
 Нестор (митология), герой от древногръцката митология
 Нестор (мъченик) (?-250), християнски мъченик
 Нестор (историк) (ок. 1056 – ок. 1114), историк от Киевска Рус
 Агнес Нестор (1880 – 1948), американска синдикалистка
 Нестор (болярин) (XI в.) – болярин от Македония

Вижте също 
 Бунт на Нестор – въстание в Силистра
 Несторий (4 век – ок. 451), патриарх на Константинопол, основоположник на несторианството